Антийи ():

Топоним 
 Антийи — коммуна во Франции, регион Гранд-Эст, департамент Мозель, округ Мец, кантон Пеи-Мессен.
 Антийи — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Уаза, округ Санлис, кантон Нантёй-ле-Одуэн.